Нева Рошић (Ријека (град), 23. јун 1935)  је била југословенска и хрватска филмска и позоришна глумица.

Филмографија 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950.-те
|-
| 1959. || Осма врата  || Вера Симоновић
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те
|-
| 1963. || Лукава удовица ТВ филм || /
|-
| 1964. || Сабласти ТВ филм || /
|-
| 1964. || Не можеш имати све ТВ филм || /
|-
| 1965. || Олуја на улици ТВ филм || /
|-
| 1965. || Четврта димензија ТВ филм || /
|-
| 1969. || Шведске шибице ТВ филм || /
|-
| 1969. || Чамац за крон-принца ТВ филм || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те
|-
| 1970. || Златни младић ТВ серија || /
|-
| 1971. || Леда ТВ филм || Клара
|-
| 1973. || Алегро кон брио ТВ филм || Ирена
|-
| 1974. || У регистратури ТВ серија || Маргарита
|-
| 1976. || Мали бунтовник ТВ серија || /
|-
| 1976. || Три јаблана ТВ филм || /
|-
| 1976. || Клара Домбровска ТВ филм || Клара
|-
| 1978. || Кармине  ТВ филм || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те
|-
| 1981. || Аретеј  ТВ филм || /
|-
| 1981. || Само једном се љуби  || Елизабета
|-
| 1982. || Устријелите Кастора ТВ филм || /
|-
| 1983. || Дундо Мароје  ТВ филм || Лаура
|-
| 1983. || Ифигенија у Аулиди ТВ филм || /
|-
| 1987. || ТВ Театар Ујаков Сан ТВ филм || Марија Александровна Москаљова
|-
| 1988. || Вила Орхидеја  || Ујна
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.-те
|-
| 1991. || Вјежбање живота ТВ филм || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2000.-те
|-
| 2007. || Морам спават’, анђеле  || Тонка
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1935.
Хрватске глумице
Југословенски глумци
Ријечани
Биографије живих особа